Klaus est un prénom d'origine germanique, équivalent à Nicolas en français.

Prénom 

 Klaus est le nom d'un des principaux personnages de la série animée American Dad! ;
 Klaus est un personnage apparaissant dans les jeux Xenoblade

Patronyme 

 Bex Taylor-Klaus (1994-), actrice américaine ;
 Frank Klaus (1885-1948), un boxeur américain ;
 Josef Klaus (1910-2001), homme politique autrichien ;
 Karl Klaus (ou Karl Ernst Klaus - Karl Karlovitch Klaus) est un chimiste russe qui a découvert le ruthénium ;
 Václav Klaus (né le ), second Président et un ex-Premier ministre de la République tchèque ;

Autres 
 La synagogue Klaus, une synagogue baroque de Prague, datant de 1694 et remaniée en 1884 ;
 La Synagogue Klaus-Lemle-Moses est une synagogue de Mannheim, construite en 1708 et détruite en 1945.
 La Tempête Klaus a sévi sur le sud de la France et le nord de l'Espagne en  ;
 Klaus est une chocolaterie industrielle suisse puis française fondée par Jacques Klauss en 1856 ;
 Klaus est un film animé espagnol de Sergio Pablos (2019).
 Silvesterklaus, une coutume suisse.

Toponyme 

 Klaus, une commune autrichienne du district du Vorarlberg.

Pseudonyme 

 Klaus Händl (1969-), écrivain, réalisateur et dramaturge autrichien.
Homonymie de prénom
Prénom allemand
Prénom masculin
Patronyme austro-bavarois
Patronyme tchèque